Сямжа:

 Сямжа — село в Вологодской области.
 Сямжа (приток Вотчи) — река.